Ste-Clotilde ist die Bezeichnung:
 der Basilika Ste-Clotilde (Paris)
 der Basilika Ste-Clotilde (Reims)